Termin TPK ima više značenja.

 Tau-protein kinaza, enzim
 Te Puni Kokir, novo zelandki državni organ